Saint-Jean-de-Thurigneux é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 Saint-Jean-de-Thurigneux apresentava uma população de 584 habitantes, distribuídos por 228 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain